Jala kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Jala, Mexiko, ort, Nayarit, 
 Jala (kommun), Nayarit, 

Robotskapade Mexikoförgreningar